Lemieux oder LeMieux ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Lemieux (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Bob Lemieux (* 1944), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Brendan Lemieux (* 1996), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Claude Lemieux (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 David Lemieux (* 1988), kanadischer Boxer
 Francis Lemieux (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 George LeMieux (* 1969), US-amerikanischer Politiker
 Jean Lemieux (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler
 Jean Paul Lemieux (1904–1990), kanadischer Maler
 Jocelyn Lemieux (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Lawrence Lemieux (* 1955), kanadischer Segler
 Marie-Joseph Lemieux OP (1902–1994), kanadischer Erzbischof und Apostolischer Nuntius der Römisch-katholischen Kirche
 Marie-Nicole Lemieux (* 1975), kanadische Altistin
 Mario Lemieux (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Pierre Lemieux (* 1947), kanadischer Ökonom und Autor
 Raymond Lemieux (1920–2000), kanadischer organischer Chemiker
 Réal Lemieux (1945–1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Rich Lemieux (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Rodolphe Lemieux (1866–1937), Politiker der Liberalen Partei Kanadas

Lemieux bezeichnet:
 Lemieux (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec